Естансија де Сан Николас има више значења:

 Естансија де Сан Николас, Ла Естансија (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Естансија де Сан Николас (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику